Challenge Cup 2013/14 steht für:

 Challenge Cup 2013/14 (Frauen), die Volleyball-Saison 2013/14 des Challenge Cups der Frauen
 Challenge Cup 2013/14 (Männer), die Volleyball-Saison 2013/14 des Challenge Cups der Männer